Лехтман — фамилия.
 Лехтман, Аркадий Григорьевич (псевдоним Волков) — командир партизанского отряда.
 Лехтман, Григорий (род. 1946) — канадский изобретатель и предприниматель, муж Ким Кэмпбелл.
 Лехтман, Дмитрий Александрович (более известен под фамилией Салита; род. 1982) — американский боксёр.
 Лехтман, Михаил Александрович (более известен под фамилией Салита; род. 1973) — американский литератор.
 Лехтман, Михаил Наумович (1896—1985) — советский акушер-гинеколог.
 Лехтман, Наум Маркович (более известен под фамилией Райский; 1894—1937) — начальник Управления НКВД по Оренбургской области, старший майор государственной безопасности.
 Лехтман, Эльберт (род. 1959) — коста-риканский дирижёр и композитор.

Составные фамилии 
 Лехтман-Абрамович, Рахиль Яковлевна — советский психолог и педагог.
 Лехтман-Заславская, Дина Самойловна (1899—1987) — советский художник, график.
 Мишура-Лехтман, Ирина — американская оперная певица (меццо-сопрано).